Agnès d'Aquitània (?-1097) va ser filla del duc d'Aquitània Guillem VIII i la seva tercera esposa Hildegarda de Borgonya. Era mig germana d'una altra Agnès d'Aquitània, que fou reina de Lleó i Castella.

L'any 1086 va casar-se a la ciutat de Jaca amb Pere I d'Aragó. Tingueren dos fills:
 Pere d'Aragó (?-1103), casat amb Maria Díaz de Vivar i sense descendència
 Isabel d'Aragó (?-1104)

Agnès morí l'any 1097, i el seu marit es torna a casar amb Berta d'Itàlia.

Avantpassats 

Reis consorts d'Aragó
Persones d'Aquitània
Reis consorts de Navarra
Polítics de la Nova Aquitània